Dachsberg kan syfta på:
 Dachsberg (Südschwarzwald) – kommun i Baden-Württemberg, Tyskland
 Dachsberg (ätt) – en svensk adelsätt nummer 260